Drei-Flüsse-Stadt oder Dreiflüssestadt nennen sich folgende Städte:

 Augsburg, Stadt an Lech, Wertach und Singold
 Bad Friedrichshall, Stadt an Neckar, Kocher und Jagst
 Baunach, Stadt an Baunach, Lauter und Main
 Demmin, Stadt an Peene, Tollense und Trebel
 Gemünden am Main, Stadt an Main, Sinn und Fränkischer Saale
 Hann. Münden, Stadt an Fulda und Werra, die ab hier als Weser fließen
 Passau, Stadt an Donau, Inn und Ilz
 Kronach, Stadt an Rodach, Haßlach und Kronach
 Pforzheim Stadt an Enz, Nagold und Würm
 Vilshofen an der Donau, Stadt an Donau, Vils und Wolfach
 Coburg, Stadt an Itz, Lauter (Itz) und Sulzbach